José Gálvez ist der Name folgender Personen:

* José Gálvez Egúsquiza (1819–1866), peruanischer Politiker 
 José Gálvez Estévez (* 1974), spanischer Fußballspieler
 José de Gálvez y Gallardo (1720–1787), spanischer Adliger, Beamter und Politiker
 José Gálvez Manzano (1930–2013), spanischer Billardspieler 
 José Mariano Felipe Gálvez (1790/1794–1862), Politiker in der Provinz Guatemala

José Gálvez steht für:
 José Gálvez FBC, peruanischer Fußballclub